Zelandia (niderl. Zeeland) – prowincja Holandii przy granicy z Belgią
Miejscowości w USA:
 Zeeland – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Ottawa
 Zeeland – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McIntosh
Gminy w USA:
 Zeeland (ang. Zeeland Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ottawa